Grupa B jest jedną z czterech grup krajów konkurujących w Pucharze Narodów Afryki 2013.

Tabela

Mecze

Ghana – Demokratyczna Republika Konga

Mali – Niger

Ghana – Mali

Niger – Demokratyczna Republika Konga

Nigr – Ghana

Demokratyczna Republika Konga – Mali

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Puchar Narodów Afryki 2013